Винченцо Кастальди (; 15 мая 1916, Марради — 6 июня 1970, Флоренция) — итальянский шахматист, международный мастер (1950).

Семикратный чемпион Италии (1936, 1937, 1947, 1948, 1952, 1953, 1959 гг.).

В составе сборной Италии участник двух шахматных олимпиад (1937 и 1950 гг., обе на 1-й доске), Кубков Клары Бенедикт, международных матчей.

Участник ряда крупных международных турниров. В 1947 и 1954 гг. представлял Италию в зональных турнирах.

Широкую известность Кастальди принесла разгромная победа над гроссмейстером С. Г. Тартаковером во 2-м туре шахматной олимпиады 1937 г.. На той же олимпиаде выиграл у гроссмейстера С. Решевского. Также побеждал экс-чемпиона мира М. Эйве (на турнире в Венеции, 1948 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Личная карточка Винченцо Кастальди  на сайте 365chess.com
 Личная карточка Винченцо Кастальди  на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Италии
Международные мастера по шахматам
Участники шахматных олимпиад